Malu Roșu ist der Name folgender Orte:

 Malu Roșu (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița in Rumänien
 Malu Roșu (Olt), Dorf im Kreis Olt in Rumänien
 Malu Roșu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova in Rumänien